Il termine flutter (dall'inglese svolazzare, agitarsi) può essere usato in italiano in diversi casi.

Fisica 
 Flutter – fenomeno aeroelastico

Informatica 
 Flutter –  programma framework open-source creato da Google

Medicina 
 Flutter – oscillazione dell'occhio
 Flutter atriale – aritmia degli atri
 Flutter ventricolare – aritmia dei ventricoli